Dworkin ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Dworkin (* 1970), US-amerikanischer Geiger und Musikpädagoge
 Alexander Leonidowitsch Dworkin (* 1955), russischer Theologe und Kirchenhistoriker
 Andrea Dworkin (1946–2005), US-amerikanische Radikalfeministin und Soziologin
 David Dworkin (* 1934), US-amerikanischer Klarinettist und Pädagoge
 Gerald Dworkin (* 1937) US-Philosoph
 Martin Dworkin (1927–2014), US-amerikanischer Mikrobiologe
 Ronald Dworkin (1931–2013), US-amerikanischer Philosoph
 Wladimir Dworkin (* 1936), sowjetischer/russischer Generalmajor, Entwickler für ballistische Raketen und Staatsmann

Siehe auch:
 Dvorkin